Убера́ба () — город и муниципалитет на юго-востоке Бразилии, в штате Минас-Жерайс. Находится на Бразильском плоскогорье, на реке Убераба.

Составная часть мезорегиона Триангулу-Минейру-и-Алту-Паранаиба. Входит в экономико-статистический микрорегион Убераба. Население 340 277 (2021). Занимает площадь 4 512,135 км². Плотность населения — 71,9 чел./км².

История 

Основан в 1809 году Антониу Эустакиу Да Силва-э-Оливейра (). С февраля 1811 года принадлежал индейцам, с марта 1820 года стал районом муниципалитета (), 22 февраля 1836 года получил статус муниципалитета. Город с 1856 года.

До 1816 года относился к штату Гояс, затем был присоединён к штату Минас-Жерайс.

В 20 км от города находится район проведения палеонтологических раскопок.

Экономика 

Убераба — центр важного сельскохозяйственного района. Животноводство, растениеводство (выращивают сою, кукурузу, сахарный тростник, рис, апельсины, кофе, бананы). Ежегодно в мае проводятся сельскохозяйственные выставки. В течение года в городе проходят около 300 аукционов по продаже крупного рогатого скота, привлекающих как жителей Бразилии, так и иностранцев. «Expozebu» — крупнейшая выставка зебу, проводится каждый год в мае.

Производство этанола, цемента, извести, фосфорных удобрений, кондитерских изделий, косметики, обуви, мебельные фабрики, сахарные заводы. Завод компании «Black & Decker» по производству электронных приборов.

В городе также находятся около 24 химических компаний — крупнейших производителей фосфорных удобрений в Латинской Америке («Vale S.A.», «FMC Corporation», «Sipcam Agro (UPL Limited)», «Yara», «Agronelli», «DuPont»).

Продукция поставляется в административный центр штата Белу-Оризонти и в близлежащие районы штатов Минас-Жерайс и Сан-Паулу.

Убераба — центр генетических исследований в области животноводства, Железнодорожная станция, узел автодорог.

Образование 

В Уберабе находятся 9 высших учебных заведений.

Спорт 
В городе существует футбольный клуб «Убераба».

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2019 составляет 15,5 миллиардов реалов (Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2019 составляет 46.561,66 реалов (Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2010 составляет 0,772 (Программа развития ООН).

География 
Климат местности: горный тропический.

Ссылки 
 Официальный сайт

Источники 

 «Убераба». БСЭ, 3-е издание.
 «Uberaba». Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite (2007).
 Данная статья основана на материалах английской и португальской Википедий.

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс
Города Бразилии